Даньшин — русская фамилия; происходит от мужского имени Даньша, диалектной уменьшительной формы имени Данила.

Известные носители:
 Даньшин, Анатолий Андреевич (1934—1984) — советский певец (баритон), заслуженный, народный артист РСФСР.
 Даньшин, Борис Митрофанович (1891—1941) — советский геолог.
 
 Даньшин, Илья Юрьевич (род. 1958) — московский живописец, график.
 Даньшин, Николай Назарович (род. 1935) — бригадир строителей, Герой Социалистического Труда (1974).
 Даньшин, Сергей Петрович (1911—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Данилевич
 Данилевский
 Даниленко
 Данилин
 Данилкин
 Данилов
 Данильченко
 Данилюк
 Данченко
 Данькин
 Даньков